Христе́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Христенко Василь Тимофійович (1925—2010) — Герой Соціалістичної Праці, Повний Кавалер ордена Слави.
 Христенко Віктор Борисович (1957) — російський державний діяч, міністр промисловості і торгівлі Росії.
 Христенко Володимир Миколайович (1954) — голова Миколаївського земляцтва в Москві.
 Христенко Геннадій Олександрович (1962) — російський актор театру і кіно.
 Христенко Ігор Владленович (1959) — російський естрадний актор.
 Христенко Інна Митрофанівна (1919) — українська дитяча письменниця (поетеса, прозаїк).
 Христенко Макар Тимофійович — український кобзар.
 Христенко Олексій Анатолійович — старший сержант головного управління Національної поліції України у м. Києві, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Христенко Федір Володимирович ( 1983) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.

Українські прізвища
Прізвища на -енко